Oleksiï Pavlovitch Mikhnov - de l'ukrainien :  - ou Alekseï Pavlovitch Mikhnov - du russe : , et en anglais :  - (né le  à Kiev en URSS, aujourd'hui Ukraine) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il est le frère d'Andriï Mikhnov.

Biographie

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Lokomotiv Iaroslavl en Vyschaïa Liga. En 1999, il débute avec le Salavat Ioulaïev Oufa en Superliga. Il est repêché par les Oilers d'Edmonton en 1 ronde,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2000. En 2006, il part en Amérique du Nord. Il joue trois parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Oilers, et dans la ligue américaine avec le club école des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton. Il n'y reste qu'une saison avant de revenir à Iaroslavl.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Russie. Il a participé au mondial 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1998-1999|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Vyschaïa Liga|| 14|| 2|| 2|| 4|| 4|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga|| 40|| 22|| 13|| 35|| 4|| || || || ||
|-
| rowspan=3|2000-2001|| Kristall Elektrostal 2|| Pervaïa Liga|| 26|| 4|| 7|| 11|| 10|| || || || ||
|-
| THK Tver || Vyschaïa Liga||22|| 5|| 11|| 16|| 6||| || || || ||
|-
| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa Liga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| rowspan=3|2001-2002|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 26|| 2|| 1|| 3|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| Dinamo Moscou|| Pervaïa Liga|| 8|| 8|| 6|| 14|| 0|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 51|| 7|| 9|| 16|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 58|| 14|| 8|| 22|| 20|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=3| 2004-2005|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 26|| 2|| 3|| 5|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 18|| 0|| 8|| 8|| 4|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| Lokomotiv Iaroslavl|| Pervaïa Liga|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 40|| 14|| 8|| 22|| 18|| 11|| 4|| 4|| 8|| 4
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 11|| 5|| 2|| 7|| 6|| 7|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 2006-2007|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2006-2007|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH|| 27|| 6|| 12|| 18|| 22|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 52|| 14|| 20|| 34|| 50|| 16|| 3|| 5|| 8|| 14
|-
| 2008-2009|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 52|| 16|| 19|| 35|| 57|| 19|| 8|| 4|| 12|| 10
|-
| 2009-2010|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 40|| 7|| 14|| 21|| 16|| 17|| 7|| 6|| 13|| 10
|-
|2010-2011 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 32|| 3|| 12|| 15|| 12|| 17|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 39|| 8|| 10|| 18|| 12|| 12|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| Atlant Mytichtchi || KHL || 39|| 11|| 8|| 19|| 22|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Atlant Mytichtchi || KHL || 47|| 7|| 6|| 13|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || THK Tver || VHL || 6|| 3|| 3|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 42|| 9|| 8|| 17|| 20|| 5|| 0|| 2|| 2||0
|-
| rowspan=3|2015-2016|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 20|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| THK Tver || VHL || 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 22 || 8 || 5 || 13 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 38|| 6|| 13|| 19|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 45 || 12 || 10 || 22 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || SC Csíkszereda || Erste Liga || 8 || 3 || 2 || 5 || || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || SC Csíkszereda || Roumanie || 10|| 20 || 15 || 35 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 22 || 5 || 2 || 7 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 9 || 2 || 6 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 41 || 14 || 18 || 32 || 16 || 13 || 8 || 5 || 13 || 2
|-
| 2021-2022 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 53|| 27|| 26|| 53|| 37|| 7|| 5|| 3|| 8|| 0
|-
| 2022-2023 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Brest || Ekstraliga || || || || || ||

| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Au niveau international 

| 2006 ||Russie || CM ||7||4||2||6||2||

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1982
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance à Kiev
Joueur ukrainien de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Tver
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Severstal Tcherepovets